HMS Hibiscus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hibiscus (1917) 
 HMS Hibiscus (K24)

Hibiscus